Franciaország
Sisco, település Haute-Corse megyében

 USA
Sisco, önkormányzat nélküli település Washington állam Snohomish megyéjében